Шаран толстолобик може бити:
 Бели толстолобик ()
 Сиви толстолобик ()

Шарани
Слатководне рибе